En Pologne, Świniec peut désigner :

 Świniec, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Świniec, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.